Lier (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Lier (muziekinstrument), een Griekse voorloper van de harp
 Lyra (glockenspiel), een Bell-lyra glockenspiel
 VV Lyra, een Nederlandse voetbalclub in de Westlandse plaats De Lier
 Een Belgische voetbalclub:
 Koninklijke Lyra (1909-1972), een Belgische voetbalclub met stamnummer 52 die in 1972 opging in een fusie met Koninklijke Lierse Sportkring
 Koninklijke Lyra TSV, een Belgische voetbalclub, ontstaan in 1972 als K. Lyra TSV met stamnummer 7776, die in 2017 het stamnummer 52 van Koninklijke Lyra heeft gekocht.
 Koninklijke Lyra-Lierse Berlaar, een Belgische voetbalclub, ontstaan in 2018 uit K. Lyra TSV en supporterscollectief van het failliete K. Lierse SK.
 Atletiekclub Lyra, een Belgische atletiekclub uit Lier
 LYRA, Lyman alpha radometer, instrument voor het meten van ultraviolette electromagnetische straling
 Lyra Belacqua, protagonist van de trilogie Het gouden kompas van Philip Pullman

Zie ook 
 Lyrae Records, Belgisch platenlabel